Petrelli è un cognome italiano molto diffuso in puglia e può riferirsi a:

Persone 
Italo Petrelli (1918-1993) – bobbista e pilota militare italiano
Liano Petrelli (1965) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
Sergio Petrelli (1944) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Petrelli (1876-1957) – pastore e predicatore evangelico italiano
Giuseppe Petrelli (1873-1962) – arcivescovo cattolico italiano

Personaggi immaginari 
Angela Petrelli – personaggio di Heroes
Arthur Petrelli – personaggio di Heroes
Nathan Petrelli – personaggio di Heroes
Peter Petrelli – personaggio di Heroes

Altro 
 Arti grafiche Panetto & Petrelli – tipografia di Spoleto